Nepisiguit (rivier)
 Nepisiguit (district)